Везі́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 160 км на південний схід від Парижа, 105 км на північний захід від Діжона, 30 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 79 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 186,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Везінн на сайті французького Національного інституту географії
 Везінн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Везінн на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Везінн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Везінн на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна